Superobří slalom mužů na Zimních olympijských hrách 2014 se konal v neděli 16. února jako třetí mužský závod olympiády v lyžařském středisku Roza Chutor poblíž Krasnoj Poljany. Zahájení proběhlo v. 8.00 hodin SEČ. Závodu se zúčastnilo 63 závodníků z 28 zemí.

Medailisté 
Úřadujícím mistrem světa byl Američan Ted Ligety, který dojel na čtrnáctém místě, a obhájcem olympijského zlata pak norský lyžař Aksel Lund Svindal, jenž obsadil sedmou pozici.

Délka trati činila 2 096 metrů s převýšením 622 metrů. Startovní brána ležela ve výšce 1 592 m n. m. 

Olympijským vítězem se stal Nor Kjetil Jansrud, který na sočské olympiádě získal druhý kov po bronzu ze sjezdového závodu a celkově třetí olympijskou medaili. Stříbrnou medaili vybojoval Američan Andrew Weibrecht, jenž tak vylepšil své umístění o jednu pozici ze stejného závodu na ZOH 2010 ve Vancouveru.  Bronzové kovy si odvezli Kanaďan Jan Hudec narozený v Československu a Bode Miller ze Spojených států, kteří dojeli na setinu sekundy ve shodném čase. Pro Millera to byla šestá olympijská medaile a po stříbru z Vancouveru druhá v superobřím slalomu.

Výsledky

Reference 

Alpské lyžování na Zimních olympijských hrách 2014